

Cinema 
 A Change of Heart – cortometraggio del 1909 diretto da David W. Griffith
 A Change of Heart – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 A Change of Heart – film del 1914 diretto da Theodore Wharton
 A Change of Heart – cortometraggio del 1916 diretto da Leon De La Mothe
 A Change of Heart – film del 2017 diretto da Kenny Ortega

Letteratura 
 A Change of Heart – romanzo di Helen McCloy del 1973

Musica 
 A Change of Heart – album di David Sanborn del 1987

Televisione 
 A Change of Heart – film per la televisione del 1998 diretto da Arvin Brown
 A Change of Heart – episodio della quinta stagione di California
 A Change of Heart – episodio della settima stagione di California
 A Change of Heart – episodio della prima stagione di Queer as Folk
 La voce del cuore (A Change of Heart) – episodio della sesta stagione di How I Met Your Mother